Budzów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Budzów (Powiat Suski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Suski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Budzów, Landgemeinde im Powiat Suski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Budzów (Gorzów Śląski) (dt. Busow, 1936–1945 Forstfelde), Dorf im Powiat Oleski in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Gmina Gorzów Śląski
 Budzów (Stoszowice) (dt. Schönwalde), Dorf im Powiat Ząbkowicki in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Budzów (Żytno), Dorf im Powiat Radomszczański in der Woiwodschaft Łódź; siehe Żytno